Фуниково — название населённых пунктов в России:

 Фуниково — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Фуниково — бывшая деревня, вошедшая в состав Дмитровского района Москвы, а также микрорайону Коровино-Фуниково, входящего в состав Дмитровского района.

Примечания